

Думбрава () — комуна у повіті Мехедінць.
 Думбрава () — комуна у повіті Прахова.
 Думбрава () — село у повіті Прахова. Входить до складу комуни Думбрава.
 Думбрава () — комуна у повіті Тіміш.
 Думбрава () — село у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Думбрава.
 Лімба (), до 2004 р. Думбрава () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Чугуд.
 Думбрава () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Гура-Веїй.
 Думбрава () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Ітешть.
 Думбрава () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Рекітоаса.
 Думбрава () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Чуря.
 Думбрава () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Леспезь.
 Думбрава () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Тімішешть.
 Думбрава () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Корну-Лунчій.
 Думбрава () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Гренічешть.
 Думбрава () — село у повіті Вранча. Входить до складу комуни Пояна-Крістей.
 Думбрава () — село у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Богаць.
 Думбрава () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Улмі.
 Думбрава () — село у повіті Арад. Входить до складу комуни Плешкуца.
 Думбрава () — село у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Пестішу-Мік.
 Думбрава () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Сесчорі.
 Думбрава () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Уніря.
 Думбрава () — село у повіті Біхор. Входить до складу комуни Холод.
 Думбрава () — село у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Лівезіле.
 Думбрава () — село у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Нушень.
 Думбрава () — село у повіті Клуж. Входить до складу комуни Кепушу-Маре.
 Думбрава () — село у повіті Муреш. Входить до складу комуни Ветава.
 Думбрава () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Лунджешть.
 Думбрава () — село у повіті Сату-Маре. Адміністративно підпорядковується місту Лівада.
 Думбрава () — село у повіті Вранча. Адміністративно підпорядковується місту Панчу.
 Думбрава () — село у повіті Марамуреш. Адміністративно підпорядковується місту Тиргу-Лепуш.
 Думбрава () — село у повіті Алба. Адміністративно підпорядковується місту Златна.

Думбрава () — село у Кишиневі.